«Огайо (BB-12)» () — третий эскадренный броненосец  типа «Мэн». Он стал 12-м броненосцем 1-го ранга в составе ВМФ США. Эскадренный броненосец «Огайо (BB-12)», стал третьим военным кораблем названным в честь 17-го штата.

Огайо был заложен на верфи в  в Сан-Франциско 22 апреля 1899 года. Корабль был спущен на воду, в присутствии Президента, США и Уильяма Маккинли 18 мая 1901 крестной матерью корабля стала мисс Хелен Дешлер, родственница губернатора штата Огайо  Джорджа К. Нэша. Огайо вступил в строй 4 октября 1904, командование принял капитан Ливитт К. Логан.

История службы

Довоенная служба 

В сентябре 1920 года участвовал в спасении потерпевшей аварию подводной лодки USS S-5 (SS-110).

Первая мировая война 

Вскоре после вступления США в Первую мировую войну, Огайо, был повторно введен в эксплуатацию 24 апреля 1917. В течение войны корабль базировался в Норфолке, выполняя роль учебного корабля готовя кадры для растущего американского флота. Принимал участие в маневрах линейных кораблей.

Послевоенная судьба 

28 ноября 1918 броненосец совершил переход в Филадельфию и был выведен в запас 7 января 1919 года. 31 мая 1922, Огайо был списан, 24 марта 1923 года продан для разделки на металл.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

Броненосцы типа «Мэн»
Броненосцы Первой мировой войны